Grenay (Isère)
 Grenay (Pas-de-Calais)